Frøya peut désigner deux lieux de Norvège, nommés d'après la déesse Freyja de la mythologie nordique :
 Frøya, une île de la municipalité de Bremanger dans le comté de Sogn og Fjordane ;
 Frøya, municipalité insulaire du comté de Trøndelag ;
 Frøya, une île de cette municipalité.
Froya (voilier) : une goélette norvégienne de 1942